High Hopes – oryginalny tytuł brytyjskiego filmu z 1988 w reżyserii Mike'a Leigha, w Polsce znany pod tytułem Wysokie aspiracje
 High Hopes – walijski serial telewizyjny
 High Hopes – piosenka grupy Pink Floyd z płyty The Division Bell
 High Hopes – album Bruce'a Springsteena
 High Hopes – singel zespołu Panic! at the Disco z płyty Pray for the Wicked